Рыбница — река в Орловской области России.

Протекает в северо-северо-западном направлении по территории Свердловского и Орловского районов. Образуется слиянием Большой и Малой Рыбницы между деревней Аленовка и посёлком Нива. У деревни Усть-Рыбница впадает в реку Оку в 1400 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 56 км (от истока Большой Рыбницы — 75 км), площадь водосборного бассейна — 779 км².

Притоки (км от устья) 

 19 км — река Стишь (пр)
 27 км — река Путимец (лв)
 35,2 км — река Вишневец (пр)
 35,9 км — река Малая Рыбница (лв)
 43 км — река Бич (пр)
 50 км — река Лозовец (лв)
 56 км — река Большая Рыбница (лв)
 56 км — река Малая Рыбница (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Окский
 Речной бассейн — Ока
 Речной подбассейн — бассейны притоков Оки до впадения реки Мокши
 Водохозяйственный участок — Ока от истока до г. Орёл
 Код водного объекта — 09010100112110000017845

Примечания 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Орловской области
Рыбница (приток Оки)